La nazionale Under-18 di pallavolo femminile della Colombia è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Colombia con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Colombia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-18

Campionato sudamericano Under-18

Collegamenti esterni
 

 U-18
Colombia
Pallavolo Under-18